Op Roland Garros 1986 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 26 mei tot en met 8 juni 1986.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Martina Navrátilová en Pam Shriver had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Navrátilová verlengde haar titel, met de Hongaarse Andrea Temesvári aan haar zijde.

Het eerste reekshoofd, Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Steffi Graf en Gabriela Sabatini.

Het als derde geplaatste duo Martina Navrátilová en Andrea Temesvári won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zesde geplaatste koppel Steffi Graf en Gabriela Sabatini in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Navrátilová had daar­naast 117 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Hongaarse Temesvári twee.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Vier Nederlandse vrouwen speelden mee.
 Marcella Mesker en Française Pascale Paradis waren het veertiende reekshoofd – zij bereikten de  derde ronde, waarin zij niet opgewassen waren tegen de latere winnaressen.
 Carin Bakkum en de Amerikaanse Jamie Golder verloren hun openingspartij.
 Ook Nanette Schutte en Marianne van der Torre konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (op pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1986